Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1987/88 war die 43. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Verbandsliga, lediglich die vier Aufsteiger Glashütter SV (erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse), VfL Stade (Wiederaufstieg nach vier Jahren), Holsatia Elmshorn (Wiederaufstieg nach zehn Jahren) und Bramfelder SV (Wiederaufstieg nach sechs Jahren).

Sieger wurde der Meiendorfer SV. Zusammen mit dem Zweitplatzierten VfL Pinneberg nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Beide verpassten als Letzter bzw. Vorletzter ihrer Gruppe den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Holsatia Elmshorn und der Bramfelder SV mussten die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der FTSV Komet Blankenese nach vier Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1987/88 im deutschen Fußball-Archiv

1987
Fußballsaison 1987/88